Niño pode ser:

 El Niño - são alterações significativas de curta duração (12 a 18 meses) na natureza.
 Ill Niño - uma banda de metal dos Estados Unidos.
 Ilva Niño - uma atriz brasileira.
 El niño de Almadén - cantor de flamenco espanhol

Desambiguação